Das Wort Ampelkarte bezeichnet

 im Fußball eine Gelb-Rote Karte bei Regelverstößen
 bei Lebensmitteln eine Checkkarte der Verbraucherzentralen zur Beurteilung der Nährstoffe, siehe Ampelkarte (Nährstoffe)
 in der Prüfplanung eine besondere Form der Qualitätsregelkarte